Andreas Morczinietz (né le  à Wolfratshausen en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il commence sa carrière senior avec le TuS Geretsried dans la 2.bundesliga. Il découvre la DEL en 2002 avec les Augsburger Panther.

Carrière internationale
Il représente l'équipe d'Allemagne au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part à quatre éditions des championnats du monde senior entre 2002 et 2005 et aux Jeux olympiques de Salt Lake City.

Trophées et honneurs personnels

DEL 
2002 : participe au Match des étoiles.
2001-2002 : nommé recrue de la saison.
2004 : participe au Match des étoiles.
2005 : participe au Match des étoiles.

Statistiques en carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| TuS Geretsried || 1. Eishockey-Liga|| 35|| 12|| 11|| 23|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| TuS Geretsried || 1. Eishockey-Liga || 32|| 16|| 16|| 32|| 10|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 1997-1998|| Bad Nauheim EC || 1. Eishockey-Liga|| 62|| 9|| 14|| 23|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Nordhorn GEC|| Bundesliga|| 62|| 27|| 32|| 59|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Nordhorn GEC|| 2.bundesliga|| 18|| 6|| 9|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bad Nauheim EC|| 2.bundesliga|| 41|| 14|| 21|| 35|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Bad Nauheim EC|| 2.bundesliga|| 49|| 24|| 28|| 52|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Augsburger Panther|| DEL|| 60|| 25|| 25|| 50|| 22|| 4|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2002-2003|| Kölner Haie|| DEL|| 52|| 10|| 15|| 25|| 18|| 15|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2003-2004|| Kölner Haie|| DEL|| 52|| 10|| 14|| 24|| 48|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2004-2005|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 52|| 26|| 15|| 41|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 47|| 14|| 20|| 34|| 16|| 10|| 2|| 4|| 6||6 
|-
| 2006-2007|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 52|| 11|| 7|| 18|| 30|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Scorpions de Hanovre||DEL|| 33|| 6|| 6|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Grizzly Adams Wolfsburg|| DEL|| 21|| 7|| 11|| 18|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Grizzly Adams Wolfsburg||DEL|| 48|| 6|| 13|| 19|| 28|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| Grizzly Adams Wolfsburg|| DEL|| 49|| 12|| 12|| 24|| 14|| 7|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2010-2011|| Grizzly Adams Wolfsburg|| DEL|| 51|| 5|| 12|| 17|| 28|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 52|| 7|| 18|| 25|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Scorpions de Hanovre|| DEL|| 44|| 8|| 13|| 21|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Scorpions de Hanovre|| Oberliga || 32 || 41 || 55 || 96 || 8 || 10 || 8 || 12 || 20 || 18
|-
| 2014-2015|| Scorpions de Hanovre||Oberliga || 28 || 27 || 45 || 72 || 12 || 10 || 7 || 12 || 19 || 2
|-
| 2015-2016|| Scorpions de Hanovre || Oberliga || 33 || 24 || 43 || 67 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 22
|-
| 2016-2017|| ESC Wedemark Scorpions || Oberliga || 40 || 15 || 45 || 60 || 61 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018|| Hannover Indians || Oberliga || 38 || 14 || 22 || 36 || 44 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2018-2019|| Hannover Indians || Oberliga || 43 || 25 || 34 || 59 || 26 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2

Notes et références  

Naissance en mars 1978
Naissance à Wolfratshausen
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Hannover Scorpions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim